Kanzleistraße 2 ist die Adresse folgender unter Denkmalschutz stehender Gebäude:
 Kanzleistraße 2 (Bayreuth), Bauwerk in Bayreuth, Bayern
 Kanzleistraße 2 (Wiesentheid), Bauwerk in Wiesentheid, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Fasanenhof (Wiesentheid)
 Kanzleistraße 2 (Wolfenbüttel), Bauwerk in Wolfenbüttel, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen